Корреспонденция () — взаимная переписка.

 Корреспонденция — почтовая переписка, письма.
 Корреспонденция — сообщения в газету (редакцию), присланные из других мест.
 Профильная корреспонденция:
 Заказная корреспонденция
 Коммерческая корреспонденция (торговая)
 «Славянская корреспонденция» — периодическое издание (С.-Петербург; 1889).
 «Корреспонденция» (1874) — из творчества Козьмы Пруткова.

См. также 
 Корреспондент
 Переписка (значения)
Корреспонденция счетов

Примечания